Résultats détaillés de l'édition 2015 du tournoi de tennis professionnel masculin de Vienne. Cette dernière appartenant à la catégorie ATP 500, s'est tenue du 19 au  sur dur en intérieur. C'est la  du tournoi.

Primes et points

Faits marquants 
 On note les forfaits de l'Allemand Florian Mayer, de l'Australien Sam Groth et du Canadien Milos Raonic.
 Fait rarissime en double, l'Américain Mike Bryan participe à ce tournoi sans son frère jumeau, Bob, resté avec sa famille pour la naissance de son troisième enfant. Il s'associe donc à un autre de ses compatriotes, Steve Johnson. De ce fait, il n'est pas tête de série n°1, statut qu'il côtoie habituellement depuis 2003. Les deux Américains s'inclinent dès le premier tour.
 David Ferrer remporte le simple messieurs. En finale, il bat Steve Johnson, décrochant à cette occasion le  en simple de sa carrière sur le circuit ATP.
 En double, Łukasz Kubot et Marcelo Melo remportent le titre face à Jamie Murray et John Peers.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Vienne
 Saison 2015 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

ATP 2015
Vienne
Sport en Autriche en 2015
Tennis en octobre 2015